Сингараджа () — населённый пункт на северном побережье острова Бали, Индонезия. Является административным центром округа Булеленг.

История 
До 1953 года город служил административным центром для голландской колонии на острове Бали и Малых Зондских островах. Ту же роль он выполнял и во время японского правления.

Сингараджа был столицей Бали до 1968 года, сейчас этот статус принадлежит Денпасару.

Здесь родился и жил индонезийский писатель И Густи Ньоман Панджи Тисна.

Достопримечательности 
В центре города есть статуя Синга Амбара Раджа, которая расположена перед резиденцией регента Булеленга.

Здесь работает единственная в мире библиотека с лонтарскими письменами, которые запечатлены на листьях пальмы.

Города-побратимы 
  Баколод, Филиппины
  Андон, Южная Корея

Примечания 
Комментарии

Примечания

Сингараджа